Флаг муниципального образования «Медве́девский муниципа́льный райо́н» Республики Марий Эл Российской Федерации.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования „Медведевский муниципальный район“ представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами синего (лазоревого) цвета — составляет 2/7 ширины флага, белая полоса — 3/7 и нижняя полоса синего (лазоревого) цвета — 2/7. На белой полосе, смещённый к древку на 1/3 длины полотнища, красный ромбовидный знак герба».

Символика флага 
Синее (лазоревое) полотнище с белой полосой указывает на преемственность цветовой основы исторического Царевококшайского уездного герба (современная территория Медведевского муниципального района входила в состав Царевококшайского уезда).

Белая полоса обозначает пригородный статус муниципального района, территориального опоясывающего столицу Республики Марий Эл город Йошкар-Олу.

Распространённый в русских и марийских вышивках орнаментальный знак символизирует единство культурных устремлений и уважительное отношение населения района к своей истории.

Примечания 

Медведевский район